Das Swisscom Challenge 2001 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 12. bis 21. Oktober 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Zürich